Perez (Bíblia), personagem bíblica do Antigo Testamento;
Pérez (sobrenome), sobrenome originário das regiões históricas de Astúrias e Galiza;
Sportivo Perez, extinto clube de futebol brasileiro do Recife, Pernambuco;
Pérez (Santa Fé), município argentino da província de Santa Fé;
Hernán-Pérez, município espanhol da província de Cáceres;
Domingo Pérez, município espanhol da província de Toledo;
George Pérez, desenhista estadunidense;
Sergio Pérez, automobilista mexicano;
Perez Hilton, blogueiro, ator e personalidade televisiva estadunidense;
Blas Pérez, futebolista panamenho;
Enzo Pérez, futebolista argentino;
Juan Miguel Pérez, futebolista paraguaio;
Diego Pérez (futebolista), futebolista uruguaio;
Diego Pérez (tenista), tenista uruguaio;
Carla Perez, dançarina, apresentadora e cantora brasileira;
Glória Perez, autora de telenovelas, séries e minisséries brasileira;
Daniella Perez, foi uma atriz e bailarina brasileira, filha de Glória Perez.

Ver também 

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos

it:Perez
ru:Перец (имя)
zh:佩雷斯